Primera División 1932 (Argentinië), seizoen in de Argentijnse voetbalcompetitie
 Primera División 1932 (Chili), seizoen in de Chileense voetbalcompetitie
 Primera División 1932 (Uruguay), seizoen in de Uruguayaanse voetbalcompetitie